Haisusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haisusaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Haisusaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Haisusaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar